Чемерно може да се односи на:

 Чемерно (планина), планина у Републици Србији
 Чемерно (превој), планински превој о општини Гацко, Република Српска, БиХ
 Тунел Чемерно, тунел на истоименом превоју у општини Гацко, Република Српска, БиХ

или

 Чемерно (Гацко), насеље у општини Гацко, Република Српска, БиХ
 Чемерно (Илијаш), насеље у општини Илијаш, Федерација БиХ, БиХ